Testify (álbum de P.O.D.)
Testify (álbum de Phil Collins)
Testify (canção) - da banda de rap metal Rage Against the Machine

Desambiguação